Новое Село — топоним

Белоруссия 
Витебская область
 Новое Село — деревня, Бигосовский сельсовет Верхнедвинского района.
 Новое Село — агрогородок в Лиозненском районе.
 Новое Село — деревня, Миорский сельсовет Миорского района.
 Новое Село — деревня, Повятский сельсовет Миорского района.
 Новое Село — деревня, Чересский сельсовет Миорского района.
 Новое Село — деревня, Язненский сельсовет Миорского района.
 Новое Село — деревня, Богдановский сельсовет Сенненского района.
 Новое Село — деревня, Студенковский сельсовет Сенненского района.
 Новое Село — деревня, Ульяновичский сельсовет Сенненского района.
 Новое Село — деревня, Волосовский сельсовет Толочинского района.
 Новое Село — деревня, Ушачский сельсовет Ушачского района.
 Новое Село — деревня, Ковляковский сельсовет Шумилинского района.
Гродненская область
 Новое Село — деревня, Росский поселковый Совет Волковысского района.
 Новое Село — деревня, Еремичский сельсовет Кореличского района.
 Новое Село — деревня, Войстомский сельсовет Сморгонского района.
Минская область
 Новое Село — деревня, Зачистский сельсовет Борисовского района.
 Новое Село (платформа).
Могилёвская область
 Новое Село — деревня, Октябрьский сельсовет Кличевского района.
 Новое Село — деревня, Мазоловский сельсовет Мстиславского района.

Россия 
Архангельская область
 Новое Село — деревня в Каргопольском муниципальном округе.
 Новое Село — деревня в Котласском муниципальном округе.
Брянская область
 Новое Село — село в Стародубском районе.
Вологодская область
 Новое Село — деревня в Великоустюгском районе.
Иркутская область
 Новое Село — деревня в Нижнеудинском районе.
Калужская область
 Новое Село — село в Барятинском районе.
Краснодарский край
 Новое Село — село в Брюховецком районе.
Ленинградская область
 Новое Село — деревня в Лодейнопольском районе.
 Новое Село — деревня в Тихвинском районе.
Московская область
 Новое Село — деревня в Дмитровском городском округе.
 Новое Село — деревня в Можайском городском округе.
Новгородская область
 Новое Село — деревня в Новгородском районе.
Омская область
 Новое Село — деревня в Калачинском районе.
Свердловская область
 Новое Село — село в Красноуфимском округе.
Смоленская область
 Новое Село — деревня в Вяземском районе.
 Новое Село — деревня в Гагаринском районе.
 Новое Село — деревня в Краснинском районе.
 Новое Село — деревня в Монастырщинском районе.
Тверская область
 Новое Село — деревня в Андреапольском муниципальном округе.
 Новое Село — деревня в Вышневолоцком городском округе.
 Новое Село — деревня в Калязинском районе.
 Новое Село — деревня в Кашинском городском округе.
 Новое Село — деревня в Кимрском муниципальном округе.
Тульская область
 Новое Село — село в Киреевском районе.
Ярославская область
 Новое Село — деревня в Угличском районе.

Украина 
 Новое Село — село в Береговском районе Закарпатской области.
 Новое Село — село в Комарновской общине Львовского района Львовской области.
 Новое Село — село в Куликовской общине Львовского района Львовской области.
 Новое Село — село в Дрогобычском районе Львовской области.
 Новое Село — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Новое Село — село в Подволочисском районе Тернопольской области.
 Новое Село — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Новое Село — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
 Новое Село — до 1991 г. название села Берегуйфалу в Береговском районе Закарпатской области.
 Новое Село — до 1995 г. название села Шенборн в Мукачевском районе Закарпатской области

См. также 
 Новое Село 1
 Новое Село 2
 Ново-Село
 Новая Деревня
 Новое